Li Jianhua (????) – diplomatico cinese
Li Jianhua (1954) – politico cinese
Li Jianhua (1982) – calciatore cinese